Міста Пакистану — список найбільш розвинених населених пунктів Ісламської Республіки Пакистан. Багато міст отримали свій статус ще за часів Британської Індії. В цьому списку висвітлені найбільші міста республіки за даними станом на 2010 рік. По Федерально керованим племінним територіям даних по чисельності населення немає. В регіоні йде війна з тероризмом, тут живе 1 700 000 біженців з Афганістану. По пакистанським територіям Кашміру даних немає.

У табличній формі списку приводиться по десять найбільших міст кожної з провінцій та федеральних територій. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Пакистані є 200 міст з чисельністю населення понад 25 000 осіб.

Столиці Пакистану 
В різні часи три міста мали столичний статус:
 Карачі — був столицею Пакистану з 1947 року по 1958 рік. Зараз це найбільше за чисельністю місто Пакистану, важливий транспортний вузол, центр промисловості провінції Сінд.
 Равалпінді — був тимчасовою столицею Пакистану з 1958 по 1960 рік. Тут розташована штаб-квартира Пакистанських Збройних сил. Центр текстильної промисловості провінції Пенджаб.
 Ісламабад — столиця Пакистану з 1960 року. Первовічно проектувався і будувався як майбутня столиця країни. Науково-промисловий центр країни.

Адміністративно-територіальний поділ 

Провінції:
 1. Белуджистан
 2. Хайбер-Пахтунхва
 3. Пенджаб
 4. Сінд
Території:
 5. Федеральна столична територія
 6. Федерально керовані племінні території
Пакистанські території Кашміру:
 7. Азад Кашмір
 8. Гілгіт-Балтистан

Найбільші міста

Географічне розташування найбільших міст 

</center>

Міста у провінціях

Белуджистан

Пенджаб

Сінд

Хайбер-Пахтунхва

Міста у федеральних територіях

Федеральна столична територія

Федерально керовані племінні території

Міста на пакистанських територіях Кашміру

Азад Кашмір

Гілгіт-Балтистан

110 найбільших міст Пакистану

Див. також 
 Пакистан

Примітки 

Пакистан

Списки:Пакистан